Ел Варил има више значења:

 Ел Варил (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варил, Лома де ла Паха (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варил (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Варил (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику